Leo Kok ist der Name folgender Personen:

* Leo Kok (Antiquar) (1893–1992),  niederländischer Musiker, Komponist, Antiquar und Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozialismus
 Leo Kok (Zeichner) (1923–1945), niederländischer Dekorations- und Reklamemaler, Ausstatter, Kostüm- und Bühnenbildner und Opfer des Holocausts